Kalao peut désigner :
Kalao, une commune rurale du Burkina Faso.
Kalao, un village du Cameroun.
• Kalao ou Kalaou un village au Mali dans la région de Kayes. Un village Soninké en majorité qui fait partie de la commune de Segala